Mălăiești se poate referi la:

România

Localități în România
 Mălăiești – sat din cadrul comunei Sarmizegetusa din județul Hunedoara
 Mălăiești – sat din cadrul comunei Râfov din județul Prahova
 Mălăiești – sat din cadrul comunei Vutcani din județul Vaslui
 Mălăiești -sat din cadrul comunei Goiești din județul Dolj

Locuri în România
 Peștera Mălăiești – Munții Retezat - Județul Hunedoara
 Valea Mălăiești – vale glaciară de pe clina nordică a Bucegilor. 
 Cabana Mălăiești – Munții Bucegi. 
 Cetatea Mălăiești

Republica Moldova

Localități în Republica Moldova
 Mălăiești – sat din cadrul comunei Bălăbănești din raionul Criuleni
 Mălăiești – localitate centru de comună din raionul Orhei
 Mălăiești – sat din cadrul comunei Gălășeni din raionul Rîșcani
 Mălăiești – localitate centru de comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului
 Mălăieștii Noi – sat din cadrul comunei Bălăbănești din raionul Criuleni

Ucraina

Localitate în Ucraina
Mălăiești, Ocna Roșie – localitate centru de comună din raionul Ocna Roșie, regiunea Odesa.

Vezi și 
 Mălăele (nume de familie)
 Mălădia (dezambiguizare)
 Mălăești (dezambiguizare)

Localități omonime din Republica Moldova